Giambattista Spinola ist der Name folgender Personen:

* Giambattista Spinola (Kardinal, 1615) (1615–1704), italienischer Geistlicher, Kardinal
 Giambattista Spinola (Kardinal, 1646) (1646–1719), italienischer Geistlicher, Kardinal